Spray lehetséges jelentései:
 Spray – folyadékok permetezésére használt eszköz
 Spray (együttes) – angol szintipop együttes
 Spray (település) – város az Oregon állambeli Wheeler megyében
 Spray (videójáték) – 2008-ban Nintendo Wii-re megjelent játék
 Spray (vitorlás) – Joshua Slocum által a 19. század végén használt hajó